Богумил Прошек (; 26 марта 1931, Кладно, Чехословакия — 30 августа 2014, Чехия) — чехословацкий тренер и хоккеист, нападающий. Призёр чемпионатов мира и Европы, участник Олимпийских игр 1956 года, 5-кратный чемпион Чехословакии. Включён в Зал хоккейной славы Чехии.

С 1966 по 1973 год и с 1977 по 1979 год работал главным тренером клуба «Кладно». В 1978 году привёл команду к титулу чемпиона Чехословакии.

Биография 
Богумил Прошек родился 26 марта 1931 года в Кладно. В хоккей начал играть в родном городе, в 1951 году провёл своё первый сезон в чемпионате Чехословакии.

В 1953 году Прошек перешёл в команду «Руда гвезда» из Брно, который был на тот момент сильнейшим клубом Чехословакии. В составе клуба из Брно Прошек 4 раза становился чемпионом Чехословакии.

В 1958 году вернулся в «Кладно» и сразу же помог команде впервые в своей истории завоевать чемпионский титул.

С 1955 по 1962 год Прошек выступал за сборную Чехословакии. Вместе с командой он завоевал на Чемпионатах мира 2 бронзовые и одну серебряную медаль. На европейских чемпионатах в активе Прошека 4 медали (1 золото, 1 серебро и 2 бронзы). Также Прошек выступал на Олимпийских игр 1956 года.

После окончания игровой карьеры, в 1967 году Прошек стал главным тренером «Кладно». В 1978 году привёл клуб к победе в чехословацком чемпионате. Тренерскую карьеру Богумил Прошек завершил в 1989 году, в Японии.

19 декабря 2013 года был принят в Зал славы чешского хоккея.

Умер 30 августа 2014 года в возрасте 83 лет.

Достижения

Игрок 
 Чемпион Чехословакии 1955—1959

 Чемпион Европы 1961

 Серебряный призёр чемпионата Чехословакии 1954, чемпионата Европы 1959 и чемпионата мира 1961

 Бронзовый призёр чемпионатов Европы 1956, 1957 и чемпионатов мира 1957, 1959

Тренер 
 Чемпион Чехословакии 1978

Статистика 

 Чемпионат Чехословакии — 279 игр, 143 шайбы
 Сборная Чехословакии — 39 игр, 13 шайб
 Всего за карьеру — 318 игр, 156 шайб

Футбольная карьера 
В 1957 году играл за футбольную команду «Руда гвезда» из Брно. Провёл 3 матча, забил 1 гол. По случайности этот гол был в ворота «Кладно», в котором работал его отец, бывший футболист. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу «Руды гвезды», а из-за гола Прошека «Кладно» выбыл во вторую лигу. Потом Прошек выступал за «Кладно» и помог ему снова выйти в первую лигу чемпионата Чехословакии.

Примечания 
Хоккеисты Чехословакии
Хоккейные нападающие
Игроки сборной Чехословакии по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1956 года
Игроки ХК «Комета»
Игроки ХК «Рытиржи Кладно»
Игроки ХК «Славия» Прага
Тренеры ХК «Рытиржи Кладно»
Тренеры ХК «Славия» Прага
Хоккейные тренеры Чехословакии

Ссылки 

 Богумил Прошек на www.eliteprospects.com

Футболисты Чехословакии
Игроки ФК «Зброёвка»
Игроки ФК «Кладно»